Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do deblové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla bělorusko-ruská dvojice Kristina Dmitruková a Diana Šnajderová, jejíž členky do soutěže nezasáhly. Dmitruková již nebyla věkově způsobilá k účasti v juniorském tenise. Na obě tenistky se vztahoval zákaz účasti ruských a běloruských tenistů.

Ročník bez přidělení žebříčkových bodů vyhrál nenasazený pár složený z 16leté Nizozemky Rosy Marie Nijkampové a 18leté Keňanky Angelly Okutoyiové. Jeho členky ve finále zdolaly kanadské turnajové čtyřky Kaylu Crossovou a Victorii Mbokovou až v rozhodujícím supertiebraku poměrem míčů 11–9. Obě získaly první grandslamovou trofej. Okutoyiová, která před turnajem nikdy nehrála na trávě, se stala prvním keňským vítězem jakékoli grandslamové soutěže.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2022
Čtyřhra juniorek